Harald Heide-Steen Jr. (ur. 18 sierpnia 1939, zm. 3 lipca 2008) – norweski aktor, piosenkarz i komik. Był synem Haralda Heide-Steena.

Harald Heide-Steen Jr. jest znany między innymi z roli Harry’ego w norweskiej wersji serialu Gang Olsena.

Nagrody i wyróżnienia

Przypisy 

Norwescy aktorzy filmowi
Urodzeni w 1939
Zmarli w 2008
Laureaci Spellemannprisen